Benoni může být:

 Benoni (rod) – italské příjmení česko-německé rodiny; rod Benoni v Čechách a na Moravě
 Bohumil Benoni (1862–1942) – český operní pěvec
 Hana Benoniová (1868–1922) – česká herečka, manželka Bohumila Benoniho
 Josef Benoni (1823) (1823–1905) – český politik a novinář
 Josef Benoni (1870) (1870–1957) – dramatik a spisovatel
 Karl Benoni (1848–1920) – český, posléze mexický podnikatel a předlitavský politik
 Štěpán Benoni (* 1984) – český herec a scenárista
 Obrana Benoni – šachové zahájení zavřených her
 Richard Benoni – fiktivní záporná postava z českého televizního seriálu První republika (seriál)